Castellar kan syfta på:

Geografi

Frankrike

Castellar, Alpes-Maritimes, en kommun i departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Castellare-di-Casinca, en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika.
Castellare-di-Mercurio, en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika.

Italien

Italien 

 Castellar, Piemonte, frazione 
 Castellar Guidobono, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,

Spanien

Castellar (Jaén) – en kommun i provinsen Jaén i autonom region Andalusien.
Castellar de la Frontera (kommun) – en kommun i provinsen Cádiz i autonom region Andalusien.
 Castellar de la Frontera (kommunhuvudort)
Castellar de la Muela – en kommun i provinsen Guadalajara i autonom region Kastilien-La Mancha.
Castellar de la Ribera – en kommun i provinsen Lleida i autonom region Katalonien.
 Castellar de Santiago (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Castellar de Santiago (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Castellar de Santiago (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Castellar de Santiago (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
Castellar del Riu, en kommun i provinsen Barcelona i autonom region Katalonien.
 Castellar del Vallès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Castellar del Vallès (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
El Castellar (kommun), en kommun i provinsen Terueli autonom region Aragonien.